Oebares (militar), oficial persa de Cir II el Gran
 Oebares (servidor), servidor de Darios I el Gran
 Oebares (sàtrapa), sàtrapa de la Frígia Hel·lespòntica